Göran Hägglund – politico svedese
 Gun Hägglund – conduttrice televisiva e giornalista svedese
 Woldemar Hägglund - militare finlandese

Pagine correlate
Hagglund